Moog Expressions é o décimo segundo álbum de Jean-Jacques Perrey e o primeiro álbum de sua filha Pat Prilly. Originalmente
publicado em 1971 e lançado novamente em 1972.

As 2 capas 
A primeira é semelhante à capa de Moog Mig Mag Moog, apenas com o título "Moog Expressions" e a segunda é diferente, desta vez com um fundo azul e com o título "Expressões Moog", acima de uma foto de um Synth Moog em branco e preto, abaixo da foto há um texto que diz ``Por Pat Prilly.

 Lista de canções 

 Usando suas músicas 
A música  Les Canaux de Mars  foi usada no capítulo 12 de  Thunder Mask .  Les Mysteres du Cosmos  foi usado no episódio 13 de  Thunder Mask ''.

Ligações externas 
 Discogs.Com - Moog Expressions 1971
 Discogs.Com - Moog Expressions 1972

Álbuns de música eletrônica
Álbuns de 1971
Álbuns de 1972
Álbuns de Jean-Jacques Perrey